Richard Wilson (1714-1782), pittore gallese
 Richard Wilson (1920-1987), scrittore statunitense
 Richard Wilson (1936-), attore britannico
 Richard Wilson (1953-), rugbista a 15 neozelandese
 Richard Wilson (1956-), calciatore neozelandese
 Richard Wilson (1960-), calciatore inglese
 Richard Wilson (1984-), attore australiano
 Richard Wilson (1915-1991), regista e produttore cinematografico statunitense